Osvajači olimpijskih medalja u atletskoj disciplini utrka na 3000 m s preponama prikazani su u sljedećoj tablici, a iskazani u minutama:

Atletske preponske utrke na Olimpijskim igrama